Оле́йте () — название двух городов в США, на языке шони означающее «красивый».

Города США 
 Олейте — в Канзасе.
  — в Колорадо.

Прочее 
  — школьный округ в канзасском Олейте.
  — бывшая (1951—1968) радарная станция ВВС США, располагавшаяся в городе , Канзас.
  — бывшая (1942—1970) станция ВМФ США, располагавшаяся совместно одноимённой радарной станцией.